

Lugares
Pringle (Pensilvânia)
Pringle (Dakota do Sul)

Pessoas
John Pringle - um médico escocês.
John Pringle Nichol - um astrônomo e economista escocês.
Desambiguação